Þórfell kan syfta på följande platser:

Island 

 Þórfell (berg i Island, Norðurland eystra), 
 Þórfell (berg i Island, Austurland), 

Robotskapade Islandförgreningar